Hjortholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hjortholm (Krejbjerg Sogn) – et areal i Krejbjerg Sogn, Skive Kommune
 Hjortholm (Onsbjerg Sogn) – en ø i Stavns Fjord under Onsbjerg Sogn, Samsø Kommune
 Hjortholm (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Hjortholm (Fodslette Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Fodslette Sogn, Langeland Kommune
 Hjortholm Voldsted – et voldsted i Sorgenfri Sogn, Lyngby-Taarbæk Kommune
 Hjortholm Voldsted (Samsø) - et voldsted fra en ikke færdiggjort borg på øen Hjortholm, Samsø Kommune